Vlaška est un toponyme qui peut désigner :

Vlaška, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Vlaška, un village situé dans la municipalité de Ćuprija, district de Pomoravlje ;
Vlaška, une localité située dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;

 Vlaška ou Vlașca, un ancien județ de Roumanie actuellement remplacé (depuis 1968) par le județ de Giurgiu ;
 Vlaška ou Vlașca, village de la communauté d'agglomération de Fetești en Roumanie.